Bequaert kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Charles Bequaert

Robotskapade auktorsförkortningar